Ива́н Григо́рьевич Воробьёв:
 Воробьёв, Иван Григорьевич — Георгиевский кавалер; поручик; № 9582; 22 января 1855.
 Воробьёв, Иван Григорьевич (1920—1965) — Герой Советского Союза.